Application Lifecycle Management (kurz: ALM) steht für:

 Prozess-Management Applikation von der Idee eines Produktes über die Entwicklung bis zum Betrieb (meist Software)
 Software zur Unterstützung der Softwareentwicklung
Siehe auch:
 Anforderungsmanagement
Anforderungsmanagement-Software
Application-Management
Application Lifecycle Framework
 Product-Lifecycle-Management
Software-Configuration-Management